Мишел Морган () е френска актриса.

Биография 
Родена на 29 февруари 1920 г. в Ньой сюр Сен, Франция – починала на 20 декември 2016 г. в Медун, Ньой сюр Сен, Франция.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актриси
Носители на награда Сезар
Носители на ордена на Почетния легион
Хора от Ньой сюр Сен
Погребани на Монпарнас